Bronco – ramificazione terminale della trachea
 Bronco – serie televisiva statunitense (1958-1962)
 North American OV-10 Bronco – aereo militare
 Ford Bronco e Ford Bronco II – automobili prodotte dalla Ford
 Denver Broncos – squadra di football americano